Лилуашвили — грузинская фамилия.

 Лилуашвили, Миндиа (Миндия) — (род. 1990) — грузинский самбист и дзюдоист, призёр чемпионатов Грузии по дзюдо, чемпион Грузии по самбо, чемпион и призёр чемпионатов Европы, серебряный призёр Европейских игр 2019 года в Минске
 Лилуашвили, Дали Ладовна — российская дзюдоистка грузинского происхождения, чемпионка России 2022